D13 ou D.XIII peut faire référence à :
 Fokker D.XIII, un avion de chasse néerlandais ;
 Ligne D13, une ligne de  navette fluviale à Budapest ;
 , un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 Tumeur bénigne de parties autres et mal définies de l'appareil digestif, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 3 caractères
